Parodi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Domingo Parodi
 Lorenzo Raimundo Parodi